Батука́ев — чеченская фамилия.

Известные носители 
 Батукаев, Гарун Махмудович (1914—1999) — первый чеченский режиссёр, Народный артист Чечено-Ингушской АССР;
 Батукаев, Шамсуддин (1956) — чеченский учёный-алим.